Movilă este nume de familie din România, Republica Moldova și Ucraina. Printre purtătorii acestui nume se numără:
 Boris Movilă (n. 1928), scriitor din Republica Moldova
 Daniel Movilă (n. 1971), fotbalist român
 Gavril Movilă (sec. al XVII-lea – 1635), domn al Țării Românești în iunie 1618 – iulie 1620
 Ieremia Movilă (1555-1606), domnitor al Moldovei în două rânduri (1595-1600 și 1600-1606)
 Ioan Movilă (1846-1904), boier moldovean
 Irina Movilă (n. 1966), actriță română
 Lică Movilă (n. 1961), fotbalist român
 Maria Briede-Macovei (1947-2017), scriitoare și traducătoare letonă, originară din Basarabia
 Petru Movilă (1596-1646), mitropolit al Kievului, om de carte, tipograf, fiul lui Ieremia Movilă
 Petru Movilă (n. 1967), politician român
 Sanda Movilă (1900-1970), poetă română

Legături externe 
 GENEALOGII/ Movilestii din Muntenia, 26 noiembrie 2009, Mihai Sorin Radulescu, Ziarul de Duminică

Vezi și 
 

Nume de familie românești
Împrumuturi lingvistice din limbile slave